SGPL1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 568 амінокислот, а молекулярна маса — 63 524.

Кодований геном білок за функціями належить до ліаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як апоптоз, метаболізм ліпідів, ацетилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з піридоксаль-фосфатом. 
Локалізований у мембрані, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки